Gaillac  o Galhac (municipi del Tarn) , municipi francès del departament del Tarn (regió d'Occitània) 
 Gaillac  o cantó de Galhac , cantó francès al departament del Tarn (regió d'Occitània)
 Gaillac  o monestir de Galhac , antiga abadia benedictina situada a Galhac (el Tarn, regió d'Occitània)
 Gaillac-Toulza, municipi del departament francès de l'Alta Garona (regió d'Occitània)
 Gaillac-d'Aveyron, municipi al departament de l'Avairon (regió d'Occitània)